Kaulitz steht für:
 Kaulitz, Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Kaulitz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Conrad Kaulitz (1697–1752), deutscher Arzt
 Bill Kaulitz (* 1989), deutscher Sänger, Mitglied von Tokio Hotel
 Christian Ludwig Kaulitz (1693–1744), deutscher Mathematiker, Zeichner und Illuminator
 Tom Kaulitz (* 1989), deutscher Gitarrist, Mitglied von Tokio Hotel

Siehe auch:
 Cowlitz, Begriffsklärung